Herb gminy Bobrowniki w województwie kujawsko-pomorskim
 Herb gminy Bobrowniki w województwie śląskim